Новониколаевский — название населённых пунктов в России.

 Новониколаевский — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Новониколаевский — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Новониколаевский — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Новониколаевский — посёлок городского типа в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Новониколаевский — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Новониколаевский — посёлок в Железногорском районе Курской области.
 Новониколаевский — посёлок в Починковском районе Нижегородской области.
 Новониколаевский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Новониколаевский — хутор в Мартыновском районе Ростовской области.
 Новониколаевский — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Новониколаевский — посёлок в Балаковском районе Саратовской области.
 Новониколаевский — посёлок в Умётском районе Тамбовской области, упразднён в 2001 г.
 Новониколаевский — посёлок в Зеленодольском районе Татарстана.

См. также 
 
 Новониколаевск
 Новониколаевская